Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej jest wybierany na okres jednego roku przez Zgromadzenie Federalne spośród członków Rady Związkowej. Przewodniczy Radzie, pełni funkcje reprezentacyjne, właściwe dla głowy państwa, pozostaje przy tym jednak szefem przypisanego sobie resortu. Konstytucja federalna wyklucza wybór tej samej osoby na kolejny rok. Prezydent nie może być również wybrany wiceprezydentem na kolejny rok.

Lista Prezydentów Konfederacji

Prezydenci Konfederacji (1848–1874)

Prezydenci Konfederacji (1875–1899)

Prezydenci Konfederacji (1900–1924)

Prezydenci Konfederacji (1925–1949)

Prezydenci Konfederacji (1950–1974)

Prezydenci Konfederacji (1975–1999)

Prezydenci Konfederacji (od 2000)

Przypisy